Küre (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 Küre (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Küre